Ралли Швеции 2016 года (официально 64. Rally Sweden) — второй этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 12 по 14 февраля в Швеции. Это 64-й Ралли Швеции в истории и 40-й в рамках чемпионата мира. По ходу соревнований было отменено 9 спецучастков из 21, это один из самых сокращённых этапов в истории.

Француз Себастьен Ожье одержал свою третью победу на шведском этапе.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 15,87 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году